La nazionale di calcio a 5 della Colombia è, in senso generale, una qualsiasi delle selezioni nazionali di Calcio a 5 della Federación Colombiana de Fútbol che rappresentano la Colombia nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali.

La Colombia non ha mai ottenuto risultati significativi a livello internazionale, nella storia dei campionati sudamericani sono arrivati sul podio una sola volta nel 1977 a Porto Alegre in Brasile. Nelle competizioni mondiali hanno raggiunto invece solamente il quarto posto nella prima edizione giocata in Brasile nel 1982, sconfitta ai calci di rigore nella finalina dalla nazionale di calcio a 5 uruguaiana, peraltro rimane l'unica partecipazione colombiana a un campionato del mondo.

Palmarès

Campionati mondiali 
 La squadra nazionale colombiana ha partecipato a un solo campionato mondiale nell'edizione inaugurale del 1982 in Brasile, giungendo al quarto posto.

Campionati sudamericani 
 La squadra nazionale colombiana non ha mai vinto edizioni dei campionati sudamericani, nelle diciannove edizioni dei campionati continentali sudamericani ha raccolto solo una terza piazza nel 1977.

Risultati nelle competizioni internazionali

Mondiale FIFUSA
1982 - Quarto posto (battuta dall'Uruguay 2-1 DCR)
1985 - non qualificata
1988 - non qualificata

FIFA Futsal World Championship
 1989 - non qualificata
 1992 - non qualificata
 1996 - non qualificata
 2000 - non qualificata
 2004 - non qualificata
 2008 - non qualificata
 2012 - 4º posto
 2016 - Ottavi di finale

Campeonato Sul-Americano
 1969 - nn
 1969 - nn
 1971 - nn
 1973 - nn
 1975 - nn
 1976 - nn
 1977 - terzo posto
 1979 - eliminata
 1983 - eliminata
 1986 - eliminata
 1989 - eliminata

Copa America/Taça America
1992 - eliminata
1995 - eliminata
1996 - eliminata
1997 - eliminata
1998 - eliminata
1999 - eliminata
2000 - eliminata
2003 - eliminata
2008 - Quinto posto
2011 - Quarto posto

Rosa 
Allenatore:  Arney Fonnegra

Colombia